7-й чемпионат Франции прошёл в Сен-Клоде с 10 по 17 сентября 1929 года.

Таблица

Ссылки 
 Saint-Claude 1929 — 7ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1929 год в шахматах